Hoya kan syfta på: 

 Hoya – ett släkte i familjen oleanderväxter, se Porslinsblomssläktet
 Hoya (företag) – ett japanskt företag
 Grevskapet Hoya – ett område i Tysk-romerska riket

Geografi
 Hoya – en kommun i Niedersachsen i Tyskland
 Hoya (kommun) – kommun i Spanien
 Hoya Los Limones (berg i Mexiko) – ett berg i Michoacán de Ocampo